El municipio de New Buffalo (en inglés: New Buffalo Township) es un municipio ubicado en el condado de Berrien en el estado estadounidense de Míchigan. En el año 2010 tenía una población de 2386 habitantes y una densidad poblacional de 45,49 personas por km².

Geografía 
El municipio de New Buffalo se encuentra ubicado en las coordenadas . Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, el municipio tiene una superficie total de 52.45 km², de la cual 51.82 km² corresponden a tierra firme y (1.21%) 0.64 km² es agua.

Demografía 
Según el censo de 2010, había 2386 personas residiendo en el municipio de New Buffalo. La densidad de población era de 45,49 hab./km². De los 2386 habitantes, el municipio de New Buffalo estaba compuesto por el 94.72% blancos, el 1.93% eran afroamericanos, el 0.29% eran amerindios, el 0.8% eran asiáticos, el 0.08% eran isleños del Pacífico, el 1.17% eran de otras razas y el 1.01% pertenecían a dos o más razas. Del total de la población el 2.77% eran hispanos o latinos de cualquier raza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Míchigan
Localidades del condado de Berrien (Míchigan)